Marion Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Marion Center (Massachusetts)
Marion Center (Pennsylvania)